John Baptista Ashe ist der Name folgender Personen:

* John Baptista Ashe (Politiker, 1748) (1748–1802), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 John Baptista Ashe (Politiker, 1810) (1810–1857), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)